I Remember Yesterday – album di Donna Summer del 1977
I Remember Yesterday – singolo di Donna Summer del 1977